Erodico, medico greco del V secolo a.C.
Erodico di Babilonia, grammatico greco del I secolo a.C.